Grez kan avse:

 Grezkolonin – en skandinavisk konstnärskoloni 1875-1900 i byn Grez-sur-Loing

Geografi

Belgien 

 Grez-Doiceau, ort och kommun, Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Frankrike 

 Grez, Oise – en kommun i departementet Oise i regionen Picardie i norra Frankrike
 Grez-en-Bouère – en kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrik
 Grez-Neuville – en kommun i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrike
 Grez-sur-Loing – en kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i norra Frankrike
 Le Grez –  en kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrike
 Villiers-sous-Grez –  en kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i norra Frankrike

Robotskapade Belgienförgreningar

ceb:Grez-Doiceau